hr-skyline — немецкая радиостанция Гессенского радиовещания, работавшая с 1998 по 2004 годы. Основу сетки вещания составляли информационные программы на экономическую тематику: для подчёркивания своей важности студия радиовещания располагалась в небоскрёбе Майнтауэр (бизнес-район Франкфурта) на 54-м этаже. В августе 2004 года её сменила радиостанция hr-info, которая ввела программы на тематику культуры и спорта.

Ссылки 
 hr 1, hr 4 und hr-skyline werden verändert

Гессенское радиовещание
Радиостанции Франкфурта-на-Майне
Организации, основанные в 1998 году
Исчезли в 2004 году